Карапчівська сільська рада — Чернівецька область, Вижницький район
 Карапчівська сільська рада — Чернівецька область, Глибоцький район